«Valle» puede referirse a:

Geografía 
 Valle, depresión de la superficie terrestre.

Lugares 
 Valle (lugar), lugares y localidades situados en un valle.
 Valle (Arizona), comunidad no incorporada en el estado de Arizona, EE. UU.
 Valle (Cabuérniga), capital del municipio de Cabuérniga en Cantabria (España).
 Valle (Honduras), departamento de Honduras.
 Valle (La Coruña), aldea española de la parroquia de Loureda, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Valle (Letonia), aldea en Letonia.
 Valle (Noruega), municipio de Noruega.
 Valle (Piloña), parroquia del concejo de Piloña en Asturias (España).
 Valle (Ruesga), localidad del municipio de Ruesga en Cantabria (España).
 Valle de Cauca, departamento de Colombia, también conocido como Valle del Cauca.
 Valle de Atriz, macizo que da origen a los tres ramales de la cordillera de los Andes en Colombia.

Lugares ficticios 
 Ciudad de Valle, en la Tierra Media, legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien.

Personas 
 Federico Valle (1880-19??), empresario y productor cinematográfico italiano, que trabajó en Argentina.
 Héctor Valle, jugador de béisbol.
 Marcos Valle, cantante brasileño, autor de canciones, y productor discográfico.
 Juan José Valle, militar argentino, que encabezó la sublevación cívico-militar contra la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu.
 José del Valle Vázquez , alcalde de Santiago de Compostela y procurador en las Cortes Españolas.

Física 
 Valle (onda), punto de máxima elongación de la onda, en sentido opuesto a la cresta o parte más baja de la misma.